Emerald Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Emerald Township (Minnesota)
 Emerald Township (Ohio)